Consejo Nacional de Mujeres puede referirse a las siguientes instituciones:

Actuales 
 Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña, organismo del Instituto Catalán de las Mujeres.

Históricas 
Consejo Nacional de Mujeres de Chile, fundado en 1919.
Consejo Nacional de Mujeres Francesas, fundado en 1901.
Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay, fundado en 1916.